Club Atlético 9 de Julio puede referirse a alguno de estos clubes:

 Club Atlético 9 de Julio (Arequito)
 Club Atlético 9 de Julio (Nueve de Julio)
 Club Atlético 9 de Julio (Rafaela)